Roussillon puede referirse a: 

 Roussillon, municipio regional de condado de Quebec (Canadá).
 Roussillon, comuna de Isère (Francia).
 Roussillon, comuna de Vaucluse (Francia).
 También es la forma francesa de Rosellón.